Osoby noszące nazwisko Grynberg:
 Henryk Grynberg (ur. 1936), polski prozaik, poeta, dramaturg i eseista żydowskiego pochodzenia,
 Marian Grynberg (1940–2017), polski fizyk żydowskiego pochodzenia,
 Mikołaj Grynberg (ur. 1966), polski artysta fotograf, pisarz, reporter,
 Michał Grynberg (1909–2000), polski historyk żydowskiego pochodzenia,
 Zygmunt Grynberg (1903–1995), polski lekarz żydowskiego pochodzenia,

 Wiera Gran, właściwie Weronika Grynberg (1916–2007), polska piosenkarka, aktorka kabaretowa i filmowa żydowskiego pochodzenia.